Nagri (Chhindwara), plaats in het district Chhindwara in de Indiase staat Madhya Pradesh
 Nagri (Dhamtari), plaats in het district Dhamtari in de Indiase staat Chhatisgarh
 Nagri (Mandsaur), plaats in het district Mandsaur in de Indiase staat Madhya Pradesh

 Nagri Kalan, plaats in het district Dhanbad in de Indiase staat Jharkhand.